Le terme Hinchinbrooke peut se référer à:

Toponymes 
Hinchinbrooke (canton), canton de Hinchinbrooke (Québec), MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie, Québec, Canada.
Hinchinbrooke, une municipalité de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie, Québec, Canada.
Rivière Hinchinbrooke, rivière au Québec et dans l'État de New York (Canada et États-Unis)

Navires 
 Hinchinbrook ou Hinchinbrooke, nom de plusieurs navires de la Royal Navy dont la frégate HMS Hinchinbrook de 1778, commandée par Horatio Nelson